Ворму́ () — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Нор, округ Дюнкерк, кантон Ворму. Расположена в 20 км к югу от Дюнкерка и в 50 км к северу от Лилля, в 4 км от автомагистрали А25.

Население (2017) — 5 632 человека.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Мартина XVI—XVII веков с двумя алтарями — Богоматери в слезах (Notre-Dame des Larm) и Святого Семейства. В церкви также имеется большой орган
 Ветряная мельница конца XVIII века — памятник истории
 Дом-музей фотографа Жанны Дево

Экономика 
Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 4,1 %
 промышленность — 18,6 %
 строительство — 6,3 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 34,8 %
 государственные и муниципальные службы — 36,2 %

Уровень безработицы (2017) — 10,2 % (Франция в целом — 12,8 %, департамент Нор — 17,2 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2017) — 20 950 (Франция в целом — 25 140, департамент Нор — 18 575).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Ворму с 2014 года занимает Фредерик Дево (Frédéric Devos). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им правый список одержал победу в 1-м туре, получив 74,54 % голосов.

Города-побратимы 
  Лландидно, Уэльс

См. также 
 Коммуны департамента Нор

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея 

Города Франции